Amt Steinbach ist der Name folgender Ämter:
 Amt Steinbach (Baden), Amt in der Markgrafschaft und dem Großherzogtum Baden, Baden-Württemberg
 Amt Steinbach (Berg), Amt in der Grafschaft und dem Herzogtum Berg, Nordrhein-Westfalen
 Amt Steinbach (Hessen), Amt in der Landgrafschaft Hessen und dem Kurfürstentum Hessen